Okoniny – wieś borowiacka w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Śliwice na obszarze Borów Tucholskich nad jeziorem Okonińskim
 Okoniny – osada leśna kociewska w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Kaliska

Podobne nazwy
 Okoniny Nadjeziorne